Sphenotoma är ett släkte av ljungväxter. Sphenotoma ingår i familjen ljungväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ljungväxter
Sphenotoma